Flers (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Flers (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Flers (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia